Houston County er navnet på 5 counties i USA:

 Houston County, Alabama
 Houston County, Georgia
 Houston County, Minnesota
 Houston County, Tennessee
 Houston County, Texas

Houston County kan også refere til:
 Houston County (band), en country musikgruppe